Privlaka kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Privlaka (ort i Kroatien, Srijem), 
 Prevlaka, halvö, Dubrovnik-Neretvas län, 
 Privlaka, Zadars län, ort 

Robotskapade Kroatienförgreningar